Giffei ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Giffei (1908–1995), deutscher Pädagoge, Historiker, Philosoph, Theaterpädagoge und Publizist
 Uwe Giffei (* 1972), deutscher Politiker
Siehe auch:
 Giffey